Софроний Христидис може да се отнася за:

 Софроний Христидис (? – 1890), гръцки духовник, последователно иконийски (1865 – 1873), димотишки (1873 – 1874), критски (1874 – 1877), отново димотишки (1877 – 1878), никейски (1878 – 1880) и отново никейски митрополит (1886 – 1890)
 Софроний Христидис (1822 – 1910), гръцки духовник, последователно берски и негушки (1863 – 1869), янински (1869 – 1889), солунски (1889 – 1893), лероски и калимноски (1895 – 1897), никейски (1897 – 1902) и отново янински митрополит (1902 – 1906).